Swaminathan est un patronyme indien porté notamment par : 

 Kalpana Swaminathan (née en 1956), romancière indienne de langue anglaise ;
 Monkombu Swaminathan (né en 1925), généticien et agronome indien.